20-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 23 марта по 8 ноября 1958 года. Победителем турнира стал московский «Спартак» (седьмой чемпионский титул).

В честь 60-летнего юбилея отечественного футбола в этом сезоне был учреждён хрустальный кубок победителя чемпионата. Также — еще пять призов: лучшему бомбардиру, самой результативной команде, самой дисциплинированной команде, за лучшую сумму очков в состязаниях основных и дублирующих составов, а также победителю турнира дублёров. По итогам прошлого сезона класс «А» покинул минский «Спартак», вместо него в группу сильнейших вошёл «Адмиралтеец» из Ленинграда.

Прошлогодний чемпион московское «Динамо» в первой игре крупно победило своих одноклубников из Тбилиси 6:1. Однако затем в 10 последующих играх набрало всего 8 очков. Уступило «Динамо» и своему принципиальному сопернику московскому «Спартаку» со счётом 0:1. В свою очередь, спартаковцы набрали за матчи первого круга 16 очков, при том, что двое ведущих футболистов клуба — форвард Борис Татушин и защитник Михаил Огоньков были дисквалифицированы, а нападающий Анатолий Исаев — травмирован.

В матчах второго круга московское «Динамо» сумело набрать 21 очко из 22 возможных, сыграв лишь одну ничью с одноклубниками из Киева. Киевляне подали протест на матч 15 тура со «Спартаком», который завершился в пользу москвичей со счётом 3:2, где были сыграны лишние 9 секунд. Встреча состоялась 8 ноября 1958 года. «Спартак» победил киевское «Динамо» с тем же счетом 3:2 и завоевал чемпионский титул. На втором месте сезон закончило московское «Динамо», на третьем — ЦСК МО.

Итоговая таблица 

Матч, 22.08.1958, «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Киев) 3:2 (А. Ильин, А. Масленкин, Н. Симонян — М. Коман, В. Каневский (или Каневский-2)) опротестован и переигран.

Чемпионская гонка

Призы

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1958
1958